Die Island Games 2005 waren die elfte Auflage der Spiele. Sie fanden vom 9. bis zum 15. Juli 2005 auf den Shetlandinseln statt. Es nahmen 1658 Athleten teil.

Teilnehmende Inseln 

Die Äußeren Hebriden nahmen zum ersten Mal teil.

Sportarten

Medaillenspiegel 

Guernsey gewann somit zum zweiten Mal in Folge die Medaillenwertung.

Weblinks 
 Island Games 2005 (englisch)

Multisportveranstaltung 2005
2005
Sport (Shetlandinseln)
Sportveranstaltung in Schottland